Publilius ist der Gentilname folgender Personen:

 Publilius Memorialis (1./2. Jh.), römischer Offizier
 Gaius Iulius Publilius Pius (3. Jh.), römischer Offizier
 Lucius Publilius Celsus († 118), römischer Konsul